Medial puede referirse a

Medial (categoría): categoría de magmas mediales en Matemáticas
Medial (contrato): convención jurídico-económica por la cual el dueño de una heredad la cede a un labrador (mediero) para que la cultive, dividiéndose sus productos por la mitad
consonante medial: tipo de consonante
 Medial (anatomía)  es aquel plano perpendicular al suelo, que divide el cuerpo en mitades derecha e izquierda.

Véase también